Злотник

 Злотник Олександр Йосипович — український композитор, народний артист України
 Злотник — село в Польщі, в гміні Жари Жарського повіту Любуського воєводства